Råsunda syftar på:

 Råsunda (stadsdel) – stadsdel i Solna kommun, Stockholms län
 Råsunda municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle (1911–1943)
 Råsunda IP – en liten idrottsplats i Solna (samt en före detta IP som låg där Råsundastadion finns idag)
 Råsunda församling – en församling i Stockholms stift 1963–2007
 Råsunda kyrka – distriktskyrka i Solna församling
 Råsunda distrikt –  ett distrikt i Solna kommun och Stockholms län 2016–
 Råsunda fotbollsstadion – fotbollsstadion i Solna.
 Råsunda IS – en idrottsförening
 Råsundabanan – en nedlagd förortsbana senare kallad Sundbybergsbanan